Așezarea de tip urban este un tip istoric de localitate care a existat în RSS Letonă și Letonia între anii 1949—1993. În anii 1990—1993 toate așezările de acest tip din țară au fost transformate fie în orașe, fie în sate și în prezent în organizarea administrativ-teritorială a Letoniei nu mai există un asemenea tip de localitate.

Lista așezărilor de tip urban

Vezi și
 Lista orașelor din Letonia

Referințe

Localități din Letonia
Așezări de tip urban